Paulette – legge francese promulgata da Enrico IV
Paulette – diminutivo francese del nome proprio di persona italiano Paola
Paulette – fumetto di Georges Wolinski e Georges Pichard
Paulette – film del 2012 diretto da Jérôme Enrico
 Paulette – attore brasiliano